Aguas Verdes puede referirse a:

 Aguas Verdes, localidad de la Argentina;
 Aguas Verdes, localidad del Perú;
 Club Comercial Aguas Verdes, club de fútbol peruano.
 Distrito de Aguas Verdes, división administrativa en el departamento de Tumbes, Perú;